Dolina Czaplowa (słow. Čaplovka) – dolina w Tatrach Zachodnich, odgałęzienie Doliny Cichej Orawskiej
 Czaplówka (słow. Čaplovka) – polana w Tatrach Zachodnich, w Dolinie Cichej Orawskiej